Perry Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Perry Island (Alaska), Insel in Alaska
 Perry Island (Maryland), Insel in Maryland
 Perry Island, früherer Name von Camano Island, Insel in Washington
 Perry Island, früherer Name von Fidalgo Island, Insel in Washington

in anderen Ländern:
 Perry Island (Queensland), Insel in Queensland, Australien
 Perry Island, früherer Name von Sarushima, Insel in Japan